Тит Ебу́цій Ге́льва (; VI—V століття до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки консул у 499 до н. е..

Життєпис 
Походив з патриціанського роду Ебуціїв.

Став першим консулом у своєму роді. Його було обрано разом з Публієм Ветурієм Геміном Цікуріном у 499 до н. е. Протягом його консульської каденції відбулася облога міста Фідени, захоплення Крастумеріума та перехід Пренесте під владу Риму. Коли Авл Постумій Альб Регіллен став диктатором під час війни з латинянами, Тит Ебуцій брав участь у битві біля озера Регілл під його командуванням як заступник — начальник кінноти. Під час битви Тит Ебуцій поранив командира латинян Октавія Мамілія в груди, але сам був поранений у руку і залишив поле бою. Римляни виграли битву; її наслідком стали кілька відносно мирних років.

Про подальшу долю Тита Ебуція Гельви згадок немає.

Родина 
 Син Луцій Ебуцій Гельва, консул 463 до н. е.

Джерела 
 Aebutius Helva. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Штутгарт, 1893, стор. 443. 

Давньоримські політики
Давньоримські військовики
Начальники кінноти
Ебуції